het Bijbelboek de Brief aan de Hebreeën
de Israëlieten of Joden, meestal in historische context

Zie ook
Hebreeën (doorverwijspagina)
Habiru